National Irish Amputee Football League to klubowe rozgrywki ampfutbolowe organizowany od 2018 roku w Irlandii, mające na celu wyłonienie mistrza kraju w amp futbolu.

Rozgrywki składają się z turniejów rozgrywanych systemem kołowym.

Organizatorem rozgrywek jest Irish Amputee Football Association.

Medaliści

Sezony

2018

2019

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki klubowe w amp futbolu